Le tournoi de tennis d'Espagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2001, classée en catégorie Tier III, se dispute à Madrid du 21 au .

Arantxa Sánchez Vicario remporte le simple dames. En finale, elle bat Angeles Montolio, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Virginia Ruano Pascual et Paola Suárez.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Espagne
 Saison 2001 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2001
Espagne
Compétition de tennis à Madrid
Sport en Espagne en 2001
Espagne